Miejscowości w USA:
 Oglethorpe – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Macon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oglethorpe (ang. Oglethorpe County) – w stanie Georgia